Сан-Себастьян - два важливі шахові турніри, що відбулись у 1911 та 1912 роках в іспанському місті Сан-Себастьяні.

Сан-Себастьян 1911 
Турнір проходив з 20 лютого до 17 березня 1911 року. Організатором турніру був Жак Мізес, який наполіг на тому, що всі витрати майстрів мають бути оплачені.

{|class="wikitable" style="margin:  "
|  style="background:#f0f0f0;"|#
|  style="background:#f0f0f0;"|Гравець
|  style="background:#f0f0f0;"|1
|  style="background:#f0f0f0;"|2
|  style="background:#f0f0f0;"|3
|  style="background:#f0f0f0;"|4
|  style="background:#f0f0f0;"|5
|  style="background:#f0f0f0;"|6
|  style="background:#f0f0f0;"|7
|  style="background:#f0f0f0;"|8
|  style="background:#f0f0f0;"|9
|  style="background:#f0f0f0;"|10
|  style="background:#f0f0f0;"|11
|  style="background:#f0f0f0;"|12
|  style="background:#f0f0f0;"|13
|  style="background:#f0f0f0;"|14
|  style="background:#f0f0f0;"|15
|  style="background:#f0f0f0;"|Загалом
|-
| 1 ||  || * ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||1 ||  9½
|-
| 2 ||   / ||  1 ||* ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||  9
|-
| 3 ||   / || ½  ||½ ||* ||0 ||½ ||½ ||½ ||1 ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||  9
|-
| 4 ||    ||  ½ ||½ ||1 ||* ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||½ ||1 ||½ ||0 ||1  || 8½
|-
| 5 ||   / ||  ½ ||½ ||½ ||½ ||* ||½ ||1 ||1 ||½ ||0 ||½ ||½ ||1 ||0 ||½  || 7½
|-
| 6 ||   / ||  ½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||* ||½ ||0 ||½ ||½ ||½ ||1 ||½ ||1 ||½ ||  7½
|-
| 7 ||   / || 0 ||½ ||½ ||½ ||0 ||½ ||* ||½ ||1 ||1 ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||  7½
|-
| 8 ||  / || 0  || ½ ||0 ||½ ||0 ||1 ||½ ||* ||1 ||1 ||1 ||½ ||0 ||1 ||0  || 7
|-
| 9 ||   / ||  0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||0 ||0 ||* ||½ ||1 ||½ ||½ ||1 ||1 ||  7
|-
| 10 ||   /  ||  ½ ||½ ||½ ||0 ||1 ||½ ||0 ||0 ||½ ||* ||½ ||0 ||½ ||1 ||1  || 6½
|-
| 11 ||   / ||  ½  || ½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||0 ||0 ||½ ||* ||1 ||½ ||½ ||0  || 6
|-
| 12 ||   / ||  0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||0 ||½ ||½ ||½ ||1 ||0 ||* ||1 ||1 ||1 ||  6
|-
| 13 ||   / ||  0 ||½ ||0 ||½ ||0 ||½ ||½ ||1 ||½ ||½ ||½ ||0 ||* ||0 ||½  || 5
|-
| 14 ||   / ||  ½ ||0 ||0 ||1 ||1 ||0 ||½ ||0 ||0 ||0 ||½ ||0 ||1 ||* ||½  || 5
|-
| 15 ||   / ||  0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||½ ||0 ||1 ||0 ||0 ||1 ||0 ||½ ||½ ||* ||  4
|}

Розмір призових був таким: 1-ше місце - 5000 франків, 2-ге - 3000 франків, 3-тє - 2000 франків, 5-те - 1500 франків. Решту гравців отримали по 80-100 франків за кожне очко. Приз за красу, 500 франків, спонсором якого був барон Альберт Саломон Ансельм фон Ротшильд, отримав Капабланка за гру проти Йосипа Бернштейна.

Сан-Себастьян 1912 
Турнір проходив з 19 до 23 березня 1912 року. Це змагання було одним із п'яти, які Рубінштейн виграв упродовж одного року (Сан-Себастьян, Бреслау, Bad Pistyan, Варшава і Вільна).

{|class="wikitable" style="margin:  "
|  style="background:#f0f0f0;"|#
|  style="background:#f0f0f0;"|Гравець
|  style="background:#f0f0f0;"|1
|  style="background:#f0f0f0;"|2
|  style="background:#f0f0f0;"|3
|  style="background:#f0f0f0;"|4
|  style="background:#f0f0f0;"|5
|  style="background:#f0f0f0;"|6
|  style="background:#f0f0f0;"|7
|  style="background:#f0f0f0;"|8
|  style="background:#f0f0f0;"|9
|  style="background:#f0f0f0;"|10
|  style="background:#f0f0f0;"|11
|  style="background:#f0f0f0;"|Загалом
|-
| 1 || / ||  ** ||½1 ||01 ||½1 ||½½ ||1½ ||01 ||11 ||½½ ||½1 ||½- ||12½
|-
| 2 || / || ½0 ||** ||01 ||1½ ||0½ ||11 ||11 ||½½ ||½½ ||11 ||½- ||12
|-
| 3 || / ||   10 ||10 ||** ||10 ||1½ ||½1 ||½½ ||½1 ||½½ ||1½ ||1- ||12
|-
| 4 || / || ½0 ||0½ ||01 ||** ||11 ||01 ||½0 ||½½ ||11 ||11 ||1- ||11½  
|-
| 5 || / || ½½ ||1½ ||0½ ||00 ||** ||1½ ||½1 ||½½ ||½½ ||1½ ||½- ||10
|-
| 6  || || 0½ ||00 ||½0 ||10 ||0½ ||** ||½1 ||1½ ||½½ ||11 ||1-  ||9½
|-
| 7  ||/ || 10 ||00 ||½½ ||½1 ||½0 ||½0 ||** ||½½ ||½1 ||01 ||½-  ||8½
|-
| 8  ||/ ||  00 ||½½ ||½0 ||½½ ||½½ ||0½ ||½½ ||** ||½½ ||1½ ||½- || 8
|-
| 9 || / ||   ½½ ||½½ ||½½ ||00 ||½½ ||½½ ||½0 ||½½ ||** ||½½ ||½-  ||8
|-
| 10 || / || ½0 ||00 ||0½ ||00 ||0½ ||00 ||10 ||0½ ||½½ ||** ||1- || 5
|-
| 11 || /  || ½- ||½- ||0- ||0- ||½- ||0- ||½- ||½- ||½- ||0- ||** || 3
|}

Лео Форґач зіграв лише першу половину турніру і не з'явився на десять своїх останніх ігор.

Розмір призових був таким: 1-ше місце - 5000 франків, 2-ге - 3000 франків, 3-тє - 2000 франків, 5-те - 1500 франків. Решту гравців отримали по 100 франків за кожне очко.

Примітки 

Шахові змагання в Іспанії
1911 у шахах
1912 у шахах